Воробе́й — многозначное понятие.

Птицы 
 Воробьиные — семейство птиц.
 Домовый воробей — наиболее известный вид этого семейства.

Населённые пункты 
 Воробей — деревня в Юрьянском районе Кировской области России.
 Воробей — деревня в Сандовском районе Тверской области России.

Фильмы 
 Воробей (фильм, 1993)
 Воробей (фильм, 2009)

Персоналии

Имя 
 Воробей Стоянович (X век) — новгородский посадник времён Крещения Руси.

Фамилия 
 
 Воробей, Андрей Алексеевич (род. 1978) — украинский футболист.
 Воробей, Владимир Вацлавович (род. 1956) — советский актёр кино.
 Воробей, Дмитрий Сергеевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Воробей, Елена Яковлевна (род. 1967) — российская эстрадная актриса и пародистка, заслуженная артистка России (2012).
 Воробей, Ирина Михайловна (род. 2002) — российская футболистка.
 
 Воробей, Николай Николаевич (род. 1963) — белорусский бизнесмен.
 Воробей, Павел Александрович (род. 1997) — белорусский хоккеист.
 Воробей, Пётр Васильевич (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.

Вымышленные персонажи 
 Джек Воробей — главный герой киносерии «Пираты Карибского моря», созданный сценаристами Тедом Эллиотом и Терри Россио.

Другое 
 «Воробей» — петроградский альманах, впоследствии журнал для детей, в 1924 году сменивший название на «Новый Робинзон».

См. также 
 Воробьи (значения)